Diederik von der Recke (1340-1390), heer van het Haus Reck in Camen, Horst, Neuenburg en Curll
 Diederik von der Recke (1410-1467), heer van Heessen, Steinfurt en Volmestein
 Diederik von der Recke (1441-1490), heer van Steinfurt
 Diederik von der Recke (-1538), ambachtsheer van Camen en Horst
 Diederik von der Recke (1495-1585), ambachtsheer van Camen en Horst
 Diederik von der Recke (-1625), heer van Camen en Horst
 Diederik von der Recke (1567-), 
 Diederik von der Recke (1583-1671), heer van Stockhausen uit de tak Steinfurt